Bălteni  ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bălteni (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Bălteni (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui

 Bălteni (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Bălteni (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Bălteni (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Bălteni (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Bălteni (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov
 Bălteni (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Bălteni-Deal, Dorf im Kreis Vaslui

Orte mit ähnlicher Schreibweise:

 Bâlteni, Gemeinde im Kreis Gorj
 Băltenii de Jos, Dorf im Kreis Tulcea